"Bastia" pode significar:
 Bastia, comuna francesa da Alta Córsega
 Bastia Umbra, comuna italiana da Úmbria
 Bastia Mondovì, comuna italiana do Piemonte
 Sporting Club de Bastia, clube de futebol francês

Desambiguações de topônimos